Killjoys puede referirse a:

 Killjoys, serie de televisión estrenada en 2015;
 The true lives of the Fabulous Killjoys, historieta escrita por Gerard Way y Shaun Simon e ilustrada por Becky Cloonan.